On désigne sous le nom d’école vénitienne :
l’ensemble des courants picturaux qui se sont développés dans la région de Venise du XIV au XVIII siècles ;
les compositeurs actifs à Venise de 1550 à 1610, notamment connus pour leur recours à la polychoralité.